Населені пункти в Чехії:

 Далешиці (Тршебич)
 Далешиці (Яблонець-над-Нисою)